Franciszek Mieczysław Targowski (ur. 22 grudnia 1895) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Franciszek Targowski (1908–1980) – polski aktor i pedagog